Charles Pelham kan syfta på:

* Charles Pelham (död 1763), brittisk godsägare och politiker
 Charles Pelham (1835–1908), amerikansk politiker
 Charles Pelham, 4:e earl av Yarborough (1859–1936), brittisk peer
 Charles Pelham, 8:e earl av Yarborough (född 1963), brittisk godsägare och peer
 Charles Pelham, lord Worsley (1887–1914), brittisk militär som stupade i första världskriget

Se även 
 Charles Anderson-Pelham